Моя Родина:

Музыка 
 «Моя Родина» ― цикл из шести симфонических поэм композитора Бедржиха Сметаны (1874―1879).
 «Родина моя» ― песня Игоря Талькова (1988).
 «Родина моя» ― песня Давида Тухманова на стихи Роберта Рождественского (1977); одна из наиболее известных песен в репертуаре Софии Ротару.

Кино 
 «Моя Родина» — советский фильм режиссёров Иосифа Хейфица и Александра Зархи, вышедший в 1933 году.
 «Моя родина» — индийский фильм Раджа Кхослы, вышедший в 1971 году.

См. также